

Садовий — селище, Єкатеринбурзький міський округ, Свердловська область
 Садовий — селище, Зеленодольський район, Татарстан
 Садовий — село, Міякинський район, Башкортостан
 Садовий — селище, Омутинський район, Тюменська область
 Садовий — селище, Переволоцький район, Оренбурзька область
 Садовий — селище, Солонешенський район, Алтайський край
 Садовий — селище, Теньгушевський район, Мордовія
 Садовий — селище, Топчихинський район, Алтайський край
 Садовий — селище, Третьяковський район, Алтайський край
 Садовий — село, Хайбуллінський район, Башкортостан
 Садовий — селище, Ясненський міський округ, Оренбурзька область

Садовий — селище, Антрацитівська міськрада, Луганська область
 Садовий — колійний пост Донецької залізниці
 Садовий — зупинний пункт Південно-Західної залізниці

 Садовий Андрій Іванович (*1968) — український політик, громадський діяч та бізнесмен
 Садовий Микола Ілліч (*1947) — український науковець і політик
 Садовий Сергій Васильович (*1969) — український футболіст

Див. також 
 Садова
 Садовенко
Українські прізвища